Ноукс () — английская фамилия.

Известные носители 
 Ноукс, Кэролайн (урожд. Перри; род. 1972) — британский политик.
 Ноукс, Роджер (род. 1958) — новозеландский ученый-физик и шахматист.